Twister peut faire référence à :

 Twister, un jeu de société édité par MB Jeux, dont la première édition date de 1966 ;

 Twister, un film réalisé par Jan de Bont aux États-Unis, sorti en 1996 ;

 Twister : action consistant à danser le twist
 Twister est une goélette néerlandaise à coque bois construite en 1902.
 Twister est un logiciel de micro-blogging en pair à pair et chiffré ;
Des montagnes russes
 Twister sont des montagnes russes en bois du parc Gröna Lund, à Stockholm, en Suède ;
 Twister est le nom d'un parcours de montagnes russes du parc Knoebels, à Elysburg, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Twister (en) : personnage de fiction de DC Comics (un super-vilain)
 Twisters est une chaîne de restauration rapide  aux États-Unis